Xenasmataceae är en familj av svampar. Xenasmataceae ingår i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Agaricomycetes, genera incertae sedis för samma taxon.

Källor

Basidiesvampar
Xenasmataceae